La Eerste Divisie 2013-2014 è stata la 58ª edizione del campionato olandese di calcio di Eerste Divisie che, per ragioni di sponsorizzazione, ha preso il nome di Jupiler League.

Classifica 
Aggiornata al 25 aprile 2014

Legenda:
+  Periodkampionen
 Qualificata ai play-off
      Ammesse in Eredivisie 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 , e, dopo i play-off,  e  ammessi in Eredivisie 2014-2015

Statistiche e record

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Eredivisie 2013-2014
 Topklasse 2013-2014
 Hoodfklasse 2013-2014
 Coppa d'Olanda 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2013
2013-2014